Howard Johnson fait notamment référence à :
 Howard Johnson (1941-2021), musicien de jazz ;
 Howard Johnson (1916-1945), joueur de football américain ;
 Howard Johnson (1956-), chanteur de funk, soul et R&B afro-américain ;
 Howard Johnson (1960-), joueur de baseball américain ;
  (1897-1972), homme d'affaires américain.

Divers 
 , une chaîne d'hôtels